Shusett ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Shusett (1941–2013), US-amerikanischer Filmlehrer und Filmproduzent
 Ronald Shusett (* 1935), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent